Сове́т е́вро-атланти́ческого партнёрства (СЕА́П)  — многосторонний форум, созданный для развития отношений между НАТО и не входящими в НАТО странами в Европе и частях Азии, примыкающими к европейской периферии.

Государства — члены Совета сотрудничают и консультируются по целому ряду политических вопросов и вопросов безопасности. Он был создан 29 мая 1997 года в качестве преемника Совета североатлантического сотрудничества (ССАС) и работает совместно с Партнёрством во имя мира (PfP), которые были созданы после окончания Холодной войны — первая в 1991 году, последняя в 1994 году соответственно.

Большинство стран-партнёров открыли дипломатические представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе, что помогает поддерживать регулярную связь и проводить консультации при первой необходимости. Заседания СЕАП проводятся один раз в месяц на уровне послов, один раз в год на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов, а также периодически на высшем уровне.
Начиная с 2005 года, проводит заседания на высоком уровне новый орган СЕАП — Форум безопасности. На этом форуме ведётся обсуждение важных вопросов безопасности и поиск наилучших путей для их совместного решения государствами НАТО и странами-партнёрами.

Это сотрудничество охватывает, в частности, следующие направления:
 операции по урегулированию кризисов и поддержанию мира,
 контроль над вооружениями и вопросы, связанные с распространением оружия массового уничтожения;
 международный терроризм;
 вопросы оборонного планирования, формирования бюджета, оборонной политики и стратегии;
 гражданское чрезвычайное планирование и готовность к реагированию на стихийные бедствия и катастрофы;
 сотрудничество в области вооружений;
 ядерная безопасность;
 координация действий гражданских и военных служб организации воздушного движения;
 научное сотрудничество.

Решение о создании СЕАП на базе существовавшего с 1991 года Совета североатлантического сотрудничества было принято в 1997 году с целью углубления партнёрства и обеспечения более оперативного взаимодействия в вопросах безопасности. Новый форум в большей мере отвечал требованиям программы «Партнёрство ради мира». В частности, его создание было связано с проведением миротворческой операции в Боснии и Герцеговине. В 1996 году для проведения этой операции вместе с частями и подразделениями из стран НАТО были развёрнуты воинские контингенты из 14 стран-партнёров.

Большинство стран-партнёров имеют дипломатические представительства в штаб-квартире НАТО в Брюсселе. Заседания СЕАП проводятся один раз в месяц на уровне послов, один раз в год на уровне министров иностранных дел, министров обороны и начальников генеральных штабов, а также периодически на высшем уровне.

В 2005 году был создан новый орган СЕАП — Форум безопасности, на котором осуществляется обсуждение ключевых вопросов безопасности и поиск наилучших путей для их совместного решения.

Члены 

Всего 50 членов, из которых 29 страны-члены НАТО и 21 страны-партнёра. Страны-партнёры.:

 6 стран, которые (будучи военно-нейтральными) имели развитую капиталистическую экономику во время Холодной войны:
 
 
 
 
 
 

 12 бывших советских республик:
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 3 страны из бывшей Югославии, не находившихся ни по одну сторону железного занавеса во время Холодной войны:

См. также 
 ОБСЕ
 ISAF
 ООН
 Западноевропейский союз

Примечания

Внешние ссылки 
 Совет Евро-Атлантического Партнёрства
 История НАТО — Сайт правительства Великобритании
 Форум безопасности СЕАС в Охриде, Македония

Внешняя политика НАТО